Erdélyi Szikra nagyváradi szakszervezeti folyóirat (1931)
Erdélyi Szikra, a kolozsvári Igazság folyóirat ideiglenes neve 1945 márciusa és májusa között